Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров () — в 2005—2015 ежегодный международный турнир по кёрлингу европейских национальных молодёжных сборных, составленных из игроков не старше 21 года, проводившийся под эгидой Всемирной федерации кёрлинга (WCF) для квалификации на  европейских сборных, ранее не получивших уже иными путями такую квалификацию.

Проводился весной ежегодно начиная с 2005 года. Одновременно и на одной арене проводился турнир как среди мужских, так и среди женских команд. С 2016 года первенство Европы, как и Тихоокеанско-Азиатский чемпионат среди юниоров, были заменены на Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров (группа Б).

Ранее, с 1983 по 1987 год, такой же турнир проводился (только для женских команд) под названием Чемпионат Европы по кёрлингу среди юниоров.

Мужчины

Места проведения и призёры

Женщины

Места проведения и призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга 
 Результаты и статистика 

Соревнования по кёрлингу
 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2005 года